QoS peut faire référence à :
 Qualité de service, venant de Quality of Service en anglais
 Quantum of Solace, film cinématographique de James Bond sorti en 2008
 Queen of the South Football Club, un club écossais de football basé à Dumfries.
 Qôs, une divinité édomite